William Boyle kan syfta på:

* William Boyle (1853-1923), irländsk dramatiker och novellist
 William Boyle, 12:e earl av Cork (1873–1967), brittisk sjöofficer